Ирик (,  — «свобода»):

 Ирик — деревня в Альшеевском районе Башкортостана
 Ирик — река в России, протекает в Кабардино-Балкарской Республике
 Ирик–Чат (Црик) — гора 4045 м в Приэльбрусье, Кабардино-Балкария